Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1988 war die 15. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im NSW Sports Centre in Sydney statt.
Weltmeister wurde der Thailänder James Wattana durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Engländer Barry Pinches.

Modus 
Die 52 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks 
 1988 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Sydney